Harriet Martineau (1802-1876) – scrittrice, giornalista e filosofa britannica
 Jacques Martineau (1963) – regista e sceneggiatore francese
 James Martineau (1805-1900) – filosofo e teologo britannico
 Luis Enrique Vera Martineau (1973) – allenatore ed ex calciatore brasiliano
 Sydney Martineau (1863-1945) – schermidore britannico